Leishman ist der Familienname folgender Personen:

 John George Alexander Leishman (1857–1924), US-amerikanischer Geschäftsmann und Diplomat, Botschafter in Berlin
 Marc Leishman (* 1983), australischer Golfer
 Gina Leishman, britische Komponistin und Musikerin
 Tommy Leishman (1937–2021), schottischer Fußballspieler und -trainer
 William Boog Leishman (1865–1926), schottischer Tropenarzt, Militärarzt und Pathologe.